Siqueira Campos pode referir-se a:

Pessoas
Antônio de Siqueira Campos - militar brasileiro participante do Tenentismo
Siqueira Campos (político) - político brasileiro e governador do estado do Tocantins
Eduardo Siqueira Campos - político brasileiro, filho de Siqueira Campos.

Lugares
Rua Siqueira Campos - rua do bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro
Siqueira Campos (Paraná) - município do estado brasileiro do Paraná
Siqueira Campos (bairro de Aracaju) - um bairro de Aracaju
Parque Trianon - parque da cidade de São Paulo, conhecido como Parque do Trianon

Outros
Estação Siqueira Campos - estação de metrô da cidade do Rio de Janeiro
Praça Siqueira Campos - praça de Belém, mais conhecida como Praça do Relógio

Desambiguação
Desambiguações de topônimos